Delissen ist der Familienname folgender Personen:

 Doddy Delissen (1907–?), österreichische Schlager- und Jazzsängerin
 Marc Delissen (* 1965), niederländischer Hockeyspieler
 Wilma Delissen-van Tongerlo (* 1961), niederländische Politikerin (VVD), Bürgermeisterin der Gemeinde Peel en Maas